

Zoologie

Des rongeurs 

 Rat, de nombreux mammifères rongeurs omnivores dont les plus connus sont classés dans le Rattus et notamment
 le rat noir (Rattus rattus)
 le rat brun ou rat d'égout (Rattus norvegicus)
 Le rat domestique

Autres groupes 
Parmi les Marsupiaux :
 le rat-kangourou du désert (Caloprymnus campestris)
 le rat-kangourou musqué (Hypsyprymnodon moschatus)

Parmi les insectivores :
 les rats de la lune (Podogymnura), sortes de hérissons insectivores
 les rats à trompe (Macroscelidea), insectivores d'Afrique
 le rat aveugle (Sorex coronatus), une musaraigne

Parmi les carnivores :
 le rat des pharaons (Herpestes ichneumon), une mangouste

Biologie 
 l'orge des rats (Hordeum murinum), une graminée commune des régions tempérées ;
 RAT est un milieu de culture pour une levure ;
 Un rat est un hématome sous-unguéal (sous l'ongle) dans le langage populaire ;
 un roi de rats, regroupement de rats dont les queues sont entrelacées.

Surnoms et expressions dérivées 
 le signe du rat, dans l'astrologie chinoise ;
 un petit rat, jeune élève danseur de l'Opéra de Paris ;
 un rat d'hôtel (souris d'hôtel au féminin), homme s'introduisant dans un hôtel ou un endroit public pour y repérer les lieux et les objets à y voler ;
 un rat de cave, terme désignant un agent des douanes, une bougie ou encore un danseur de bebop ;
 un rat de bibliothèque, personne qui fréquente très souvent les bibliothèques ; personne qui passe son temps à lire et à compulser des ouvrages ;
 un rat est un surnom péjoratif désignant une personne avare ;
 un rat des tunnels, soldat chargé d'inspecter et « nettoyer » les galeries souterraines creusées par les Viêt-Congs ;
 un rat, membre du groupe international de littéraires et de mathématiciens de l'Ouvroir de littérature potentielle (ou Oulipo) ;
 The Rat Pack, club de stars américaines des années 1950.

Toponyme 
 Rat, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novi Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 La région autonome du Tibet, une entité administrative créée en 1965 ;
 L'île des Rats, une île située dans le département de l'Oise.
 L'îlet Rat, un îlet de Martinique.
 L'îlet Rat, un îlet de Guadeloupe. 
 Les îles Rat, un archipel des États-Unis.

Culture

Musique 
 Le Rat Luciano : rappeur marseillais ;
 Swamp Rats, groupe de rock garage des années 60 ;
 La ProCo RAT, pédale de distorsion pour guitare électrique ;
 Rats, album de la chanteuse de rock canadienne Sass Jordan sorti en 1994;
 Hot Rats, album de Frank Zappa ;
 The Boomtown Rats, groupe de rock britannique ;

Cinéma 
 Rats : L'invasion commence, film d'horreur allemand de Jörg Lühdorff sorti en 2001 ;
 Le Rat,  film français de Christophe Ali et Nicolas Bonilauri, sorti en 2001 ;
 Rats, film d'horreur américain réalisé par Tibor Takacs sorti en 2003.

Littérature et bande dessinée 
 Rat, un roman court de Stephen King ;
 Rat's, série de bande dessinée ;
 Rat King est l'un des adversaires le plus connu des tortues ninja de la série Les Tortues ninja ;
 La Mort aux rats, personnage des Annales du Disque-monde, de Terry Pratchett.

 Sport 
 River Rats d'Albany, franchise professionnelle de hockey sur glace en Amérique du Nord ;
 Vasili Rats, footballeur soviétique.

 Science et technique 
 la mort aux rats, un appât empoisonné aux anticoagulants ;
 un garde-rats, disque de tôle ou de bois enfilé sur les amarres d'un navire ;
 une queue de rat, lime ronde à l'aspect d'une queue de rat ;
 RAT est un acronyme signifiant  ;
 RAT est un acronyme signifiant Remote Administration Tool, un outil de prise de contrôle à distance d'un ordinateur ;
 RAT est un acronyme signifiant, en aéronautique,  Ram air turbine'', éolienne de secours qui se déploie manuellement ou automatiquement en vol et tourne du fait de la vitesse de l'avion

Autres pages d'homonymie 

 
 , divers acronymes
 , divers groupes et diverses œuvres culturelles